Транексамовая кислота (ТХА) — лекарственное средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства, гемофилии тяжелых менструальных кровотечений. Применяется в оральных и внутривенных формах.

Побочные эффекты редки и включают желудочно-кишечные эффекты, головокружение, усталость, головную боль, реакции гиперчувствительности. Этот препарат должен использоваться с осторожностью у людей с заболеванием почек и тех людей, которые имеют высокий риск образования тромбов. Транексамовая кислота безопасна для использования у беременных женщин. Однако, её надо с осторожностью применять у кормящих женщин.

Транексамовая кислота — это синтетический аналог аминокислоты лизина.

Применение 
 Кровотечение при родах
Препарат широко применяется при внутренних кровотечениях в брюшной полости и кровотечениях при родах.
Травмы головы
По сообщению журнала The Lancet транексамовая кислота способна радикально улучшать состояние пациентов с травмами головы. Лечебное действие основано на прекращении кровотечения из разорванных сосудов внутри черепной коробки. Для положительного эффекта необходимо ввести препарат внутривенно как можно скорее после несчастного случая. Действие препарата заключается в предотвращении развития кровотечения до опасного уровня.

Побочные эффекты 
Общие побочные эффекты включают:
 Головные боли (50.4 — 60,4 %);
 Боли в спине (20.7 — 31,4 %);
 Носовые пазухи проблема (25.4 %);
 Боли в животе (12 — 19,8 %);
 Понос (12.2 %);
 Усталость (5.2 %);
 Анемия (5.6 %).
Редкие побочные эффекты включают:
 Легочная эмболия;
 Тромбоз глубоких вен;
 Анафилаксия;
 Нарушения зрения.

Общество и культура 
ТХА был включен в перечень ВОЗ основных лекарственных средств. TXA является недорогой и лечение будет считаться экономически эффективным с высоким, средним и низким уровнем доходов.

Фирменные наименования 
Транексамовая кислота продается в США и Австралии в форме таблеток как Lysteda и в для внутривенного вливания, как Cyklokapron и Transamin, в Великобритании как Цикло-Ф и Femstrual, в Азии как Transcam, как Traxyl в Бангладеш, в Индии, как Pause, в Южной Америке как Espercil, в Японии как Nicolda, во Франции и Румынии в качестве Exacyl и в Египте, как Kapron. На Филиппинах, её капсулы позиционируются как Hemostan и в Израиле как Hexakapron.

Примечания 

Аминокислоты
Ингибиторы фибринолиза
Перечень ЖНВЛП
Гемостатические препараты